

Geografia
 Marino (Itália) — comuna italiana da região do Lácio, província de Roma
 San Marino — país situado nos Apeninos, península Itálica
 San Marino (cidade) — capital da república homônima
 San Marino (Califórnia) — cidade dos Estado Unidos

História 
 Marino de Tiro (70-130) — geógrafo, cartógrafo e matemático grego, fundador da geografia matemática
 Marino de Cesareia (m. 260) — santo oficial do exército imperial em Cesareia da Palestina que foi mártir
 Marino de Flávia Neápolis (n. 450) — filósofo neoplatonista
 Marino (prefeito pretoriano) (séculos V e VI) — conselheiro e almirante do imperador bizantino Anastácio
 Marino (conde dos excubitores) (fl. ) — oficial sob Justiniano
 Marino Faliero (1285–1355) — 55.º doge de Veneza
 Giambattista Marino (1569–1625) — poeta italiano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de sobrenomes